Biatlonska tekmovanja na XX. zimskih olimpijskih igrah so potekala v San Sicariu. Na sporedu je bilo 10 končnih odločitev.

Medalje

Moški

20 km

10 km šprint

12.5 km zasledovanje

15 km skupni štart

4 x 7.5 km štefeta

Ženske

15 km 
Dan po tekmi je bila zaradi diskvalifikacije srebrna medalja odvzeta Rusinji Olgi Piljovi. Razlog naj bi bila prepovedana poživila. Piljova je tako izgubila pravico da nastopa v šprintu, po veljavnih italijanskih protidopinških zakonih pa bi lahko bila celo obsojena na zaporno kazen. Zaradi njene diskvalifikacije je Nemka Martina Glagow dobila srebrno, Rusinja Albina Ahatova pa bronasto medaljo.

7.5 km šprint

10 km zasledovanje

12.5 km skupni štart

4 x 6 km štafeta

Zunanje povezave 
Uradni rezultati biatlonskih tekem 

Športi Zimskih olimpijskih iger 2006
2006